Wurfanker steht für:
Kagi-Nawa, eine japanische Hiebwaffe
Enterdregge, ein mehrendiger Haken
Warpanker, ein im Verhältnis zur Schiffsgröße kleiner Anker zum Verholen des Schiffs